

Automobilismo
Mercedes-Benz Classe GLC – autovettura prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz.

Chimica 
 GLC – Gas-Liquid Chromatography (Cromatografia gas-liquido)

Codici 
 GLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Galadi (Etiopia)

Musica 
 GLC – rapper statunitense